Pannone – frazione del comune italiano di Mori in provincia di Trento
 Gianfranco Pannone – regista italiano